Příjmení Peňáz má více nositelů:

 František Peňáz (1912–1996), malíř a ilustrátor
 Jan Peňáz (* 1951), český římskokatolický kněz
 Josef Peňáz (1884–1961), český a československý politik a poválečný poslanec Prozatímního Národního shromáždění
Matěj Peňáz (* 1996), český kickboxer a zápasník MMA

podobná příjmení Peňás